Kumbla – miasto w Indiach znane także jako Kumble lub Kumbala
 Anil Kumble – indyjski krykiecista
 Roger Kumble – amerykański reżyser